Януш Радзивилл:
 князь Радзивилл, Януш (каштелян) (1579—1620) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян виленский (с 1619), подчаший литовский (с 1599), староста борисовский.
 князь Радзивилл, Януш (гетман) (1612—1655) — племянник предыдущего, государственный деятель и полководец Речи Посполитой, великий гетман литовский (с 1654), воевода виленский (с 1653), польный гетман литовский (1646—1654), староста жмудский (с 1646), подкормий литовский (с 1633) и прочее.
 князь Радзивилл, Януш Францишек (1880—1967) — глава иностранного ведомства Польши (1918).